Матанцы — топоним в Кировской области России.
 Матанцы — деревня в Кировской области. Входит в состав муниципального образования «Город Киров».
 Матанцы — железнодорожная станция в Кировской области. Входит в состав муниципального образования «Город Киров».
 Матанцы — железнодорожная станция, Горьковская железная дорога.